Mochica puede referirse a:
la cultura Moche, cultura arqueológica del norte del Antiguo Perú del I milenio d. C.
 los Mochicas, grupo humano del norte del Antiguo Perú (entre el siglo XI y el XIV), descendientes de los mochicas; o
 Idioma mochica, lengua ancestral del pueblo mochica.